Bolocan este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Gheorghe Bolocan (1925–2000), lingvist și lexicograf român.
 Lilia Bolocan (n. 1972), istoric, politician și doctor în psihologie moldovean.
 Andrei Bolocan (n. 1987), prezentator de televiziune și umorist stand-up moldovean.